Диаби, Абдулай:
 Диаби, Абдулай (род. 1991) — малийский футболист, нападающий клуба «Брюгге» и сборной Мали.
 Диаби, Абдулай (род. 2000) — малийский футболист, защитник клуба «Антверпен».